

Жебри-Кольонія — село в гміні Нур Островського повіту Мазовецького воєводства
 Жебри-Кольонія — село в гміні Снядово Ломжинського повіту Підляського воєводства